Port Martin steht für:
 eine (aufgegebene) französische Forschungsstation am Kap Margerie, Adélieland, Ostantarktika (siehe Dumont-d’Urville-Station)
 Port Martin (Naturhafen), Naturhafen am Kap Margerie, Adélieland, Ostantarktika